Трекинг ( «отслеживание, сопровождение») может означать:
 Трекинг, в компьютерной графике — определение местоположения движущихся объектов во времени с помощью камеры.
 Системы трекинга — устройства ввода в компьютер позиций и расположений трёхмерных объектов.
 Трекинг, в типографике — пропорциональное изменение междусловных и межбуквенных пробелов при неизменном формате набора.
 Трекинг () — пешеходный туризм, путешествие пешком.

См. также 
 Автотрекинг — система удержания видеоголовки на записанной видеодорожке при воспроизведении наклонно-строчной видеозаписи.
 Баг-трекинг — процесс отслеживания ошибок («багов») в программном обеспечении.

 Трекер
 Трек

Примечания